Буду́н Хачабекович Буду́нов () — российский футболист, играл на позиции нападающего.

Биография 
Родился 4 декабря 1975 года в городе Кизилюрт, по национальности — аварец.

В большой футбол пришёл в девятнадцать лет. До этого занимался борьбой, дзюдо, баскетболом. Первый клуб — команда третьей лиги «Арго» Каспийск. В следующем году перешёл в «Анжи» Махачкала, но первые три года играл в основном в третьей лиге, во второй команде. В 2000 году вместе с командой вышел в высший дивизион.

18 августа 2001 года в матче с ЦСКА столкнулся с вратарём армейцев Сергеем Перхуном. Оба футболиста получили тяжёлые травмы головы. Будунов пропустил остаток сезона, не только получив сотрясение мозга, но вдобавок потеряв память (по собственным словам, он очнулся в раздевалке, ничего не помня о случившемся в матче). Перхун 28 августа скончался в Московском институте нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.

Впоследствии играл за команды Премьер-лиги ФК «Москва», «Томь». В марте 2006 года перешёл на правах аренды в грозненский «Терек». В январе 2008 года решил закончить игровую карьеру, в мае стал заместителем министра по физической культуре и спорту Дагестана, а в августе занял пост президента футбольного союза Дагестана.

15 ноября 2016 года назначен заместителем главы Хасавюртовского района Дагестана.

В 2019 году — председатель Федерации футбола республики Дагестан.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Анжи-2»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Локомотив-КМВ»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Ахмат»
Футбольные функционеры России
Депутаты Народного собрания Дагестана